Koltai, oder Koltay ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Koltai (* 1913), ungarischer Weitspringer
 Lajos Koltai (* 1946), ungarischer Kameramann und Filmregisseur
 Róbert Koltai (* 1943), ungarischer Film- und Theaterschauspieler und Filmregisseur
 Sandra Koltai (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Tamás Koltai (* 1977), ungarischer Fußballspieler